-{Phytophaga}- je klada buba unutar podreda -{Cucujiformia}- koja se sastoji od nadfamilija -{Chrysomeloidea}- i -{Curculionoidea}- koji se osobene po biljnoj prehrani, kao i što su njihovi tarsi pseudotetramerni ili kriptopentamerni, gde je četvrti tarzalni segment tipično u velikoj meri smanjen ili skriven trećim tarzalnim segmentom. -{Cucujoidea}- su sestrinska klada -{Phytophaga}-. U delu starije literaturi izraz -{Phytophaga}- je primenjivan samo na -{Chrysomeloidea}-.

Smatra se da je diverzifikacija vrsta unutar -{Phytophaga}- povezana sa specijacijom vrsta u okviru Angiosperms. Moguće je da je navika hranjenja biljkaka bila prelaz sa mikrogljivične, sporne (na strobilima i cikasima) i saprotrofne prehrane. Sa skoro 125.000 opisanih vrsta, druga su najveća fitofagna linija insekata nakon reda  -{Lepidoptera}-.

Reference 

Cucujiformia